Stanowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Stanowice, ein Dorf der Gemeinde Czerwionka-Leszczyny, Woiwodschaft Schlesien
 Stanowice (Bogdaniec), ein Ort der Gemeinde Bogdaniec, Woiwodschaft Lebus
 Stanowice (Jemielno), ein Ort der Gemeinde Jemielno, Woiwodschaft Niederschlesien
 Stanowice (Oława) ein Ort der Gemeinde Oława, Woiwodschaft Niederschlesien
 Stanowice (Strzegom), ein Ort der Gemeinde Strzegom, Woiwodschaft Niederschlesien